McKevitt ist der Familienname folgender Personen:

 Michael McKevitt (1949–2021), irisches IRA-Mitglied
 Mike McKevitt (1928–2000), US-amerikanischer Politiker
 Stefan McKevitt (* 1987), irischer Fußballspieler
 Thomas McKevitt (* 1971), US-amerikanischer Politiker